Ferulago communis är en flockblommig växtart som beskrevs av Pett. och Carl Fredrik Nyman. Ferulago communis ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
communis